Desa Margaluyu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margaluyu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 107,56), 
 Desa Margaluyu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 107,80), 
 Desa Margaluyu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 107,18), 
 Desa Margaluyu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 107,31), 
 Desa Margaluyu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,87, long 106,99), 
 Desa Margaluyu (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Margaluyu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,76, long 108,27), 

Robotskapade Indonesienförgreningar